Mbikusita-Lewanika ist der Familienname folgender Personen:

 Akashambatwa Mbikusita-Lewanika (* 1948), sambischer Politiker
 Inonge Mbikusita-Lewanika (* 1943), sambische Diplomatin